Ogliara è una frazione collinare del comune di Salerno. 

Dista circa 5 km (in linea d'aria) dal centro della città ed è situata ai piedi del monte Stella. Il nome deriva dal termine latino olearia, cioè paese produttore di olio. Tra i suoi monumenti più importanti figura la chiesa di Santa Maria e San Nicola, fondata nel 1003.

Data la sua posizione geografica, Ogliara offre ai visitatori una splendida vista sulla città, sul golfo di Salerno e sui monti Lattari. 

Ogliara (250 metri s.l.m.) sorge alle pendici del Monte Stella (953 metri) ed è climaticamente parlando sensibilmente più fredda del centro di Salerno con differenze che possono variare dagli 1 °C ai 3 °C medi; in particolare, nelle notti invernali completamente serene e con vento debole o assente, la temperatura scende molto facilmente su valori bassi, favorendo talvolta brinate e molto più raramente gelate, per il fenomeno dell'inversione termica, seppur lievemente inibito dalla natura scoscesa e collinare del luogo.

La neve riesce a raggiungere Ogliara e i quartieri limitrofi 1-2 volte l'anno "in media", ma spesso si tratta solo di sfiocchettate "coreografiche", mentre le nevicate vere e proprie (ovvero quelle in cui avviene il deposito della neve al suolo) sono ben più rare, e si verificano "in media" ogni 2-3 anni.

La nevicata più rilevante (per deposito di neve al suolo e intensità della precipitazione nevosa) degli ultimi anni a Ogliara e dintorni è stata quella del 5 gennaio 2018 , con circa 8 cm caduti.

D'estate le ore diurne sono moderatamente calde ma mitigate dalla brezza di mare che giunge facilmente verso le 12:30 , mentre nelle ore notturne estive dopo una certa ora ( le 23:00 )  il calo termico  si avverte , così come quello di umidità relativa , grazie all'instaurarsi di brezze di monte in discesa dai versanti del monte Stella, coadiuvati dall'irraggiamento notturno. Tutto ciò vale solamente però in regimi altopressori rientranti nella norma climatica ( od in quella che dovrebbe essere la norma climatica ) e dunque non vale con l'anticiclone africano quando il caldo è molto più intenso e soprattutto afoso. 

Le stagioni di mezzo, specie l'autunno, sono caratterizzate da abbondante piovosità.

La pluviometria media annua dovrebbe aggirarsi (si tratta solo di stime spannometriche, non esistono dati certi rilevati da centraline meteo in loco) intorno ai 1600/1700 mm annui, rendendo quindi questa una delle zone più piovose della regione e dell'intera penisola italiana.

Sorge a Ogliara il Museo Città Creativa, allestito in antichi magazzini terranei riconvertiti in luoghi di esposizione per mostre ed eventi. Nei dintorni sono visitabili le antiche fornaci restaurate dell'Ottocento. 

Nel 2009 è nato, in questo piccolo borgo collinare, l'evento "Ogliara in fiore - L'Infiorata di Salerno". Ogni anno durante la solennità del Corpus Domini centinaia di volontari realizzano le opere floreali per onorare il passaggio della processione. I lavori iniziano il sabato e terminano la domenica mattina. Di anno in anno la manifestazione è cresciuta e è stata riconosciuta tra le infiorate artistiche d'Italia.
Restando in tema naturalistico, merita menzione l'albero di platano ('a teglia in dialetto locale) principe della piazza di Ogliara, vecchio quasi 600 anni.

Altri progetti 

Frazioni di Salerno